Prinzessin Sophia von Pommern (* 1498 in Stettin; † 13. Mai 1568 in Kiel) war durch Heirat Königin von Dänemark und Norwegen, sowie Herzogin von Schleswig-Holstein-Gottorf.

Leben 

Sophia wurde als älteste Tochter von Herzog Bogislaw X. des Großen von Pommern (1454–1523) und Prinzessin Anna (1476–1503), Tochter des polnischen Königs Kasimir IV., geboren.

Am 9. Oktober 1518 heiratete Sophia in Schleswig den verwitweten Herzog Friedrich I. von Schleswig-Holstein-Gottorf (1471–1533), vierter Sohn von König Christian I. von Dänemark und Dorothea von Brandenburg. Friedrich wurde 1523 König von Dänemark und Norwegen, Sophia wurde jedoch erst ein Jahr nach ihm am 13. August 1525 in Kopenhagen zur dänischen Königin gekrönt. Als Leibgedinge erhielt sie das Kieler und das Plöner Schloss samt einigen Holsteiner Ämter und Dörfern, sowie die dänischen Inseln Lolland und Falster.

Nach dem Tod ihres Mannes 1533, als sich der dänische Reichsrat noch nicht geeinigt hatte, ob er Christian, Friedrichs Sohn aus erster Ehe, oder Sophias erst zwölfjährigen ältesten Sohn Johann als Nachfolger wählen wollte, zog sie mit ihren Kindern nach Schloss Gottorf. Dort verbrachte sie auch die Zeit der Grafenfehde, während der ihre Besitztümer besetzt waren. Ihre Hofdame Anne Meinstrup (1475–1535) verbündete sich mit Christoph von Oldenburg und wurde 1535 ermordet.

1538 beanspruchte ihr Stiefsohn, der König, das Schloss für sich und forderte sie auf, sich auf ihr Wittum zurückzuziehen. Den Rest ihres Lebens verbrachte sie im Kieler Schloss. Ihre Ländereien sah sie als ihren Privatbesitz an und stritt mit ihrem Stiefsohn und auch mit dessen Sohn und Nachfolger Friedrich II. über das Recht, die Einnahmen zu verwalten und Amtmänner einzusetzen.

Sophia starb 1568 und wurde in der Domkirche zu Schleswig beigesetzt.

Vorfahren

Nachkommen 
Aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor:
 Johann (1521–1580), Herzog von Schleswig-Holstein-Hadersleben
 Elisabeth (1524–1586)
 ⚭ Herzog Magnus von Mecklenburg-Schwerin
 ⚭ Herzog Ulrich von Mecklenburg-Güstrow
 Adolf (1526–1586), Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf
 ⚭ Prinzessin Christine von Hessen
 Anna (1527–1535)
 Dorothea (1528–1575)
 ⚭ Herzog Christoph von Mecklenburg-Schwerin (1537–1592)
 Friedrich (1532–1556), Bischof von Hildesheim und Schleswig

Weblinks 

Königin (Dänemark)
Königin (Norwegen)
Familienmitglied der Greifen
⚭Sophia #Pommern #1568
Geboren 1498
Gestorben 1568
Frau